Can Nicolau (Cardedeu), masia al municipi de municipi de Cardedeu (Vallès Oriental)  
 Can Nicolau (Cunit), conjunt de construccions a Cunit (Baix Penedès)
 Can Nicolau de Baix, masia al municipi de Castellbisbal (Vallès Occidental)
 Can Nicolau Ric, edifici al municipi de Martorell (Baix Llobregat)